Badhaussiedlung ist der Name folgender Orte:

 Badhaussiedlung (Gemeinde Tulln), Ortsteil von Tulln, Bezirk Tulln, Land Niederösterreich
 Badhaussiedlung (Gemeinde Leogang), Ortsteil von Leogang, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Badhaussiedlung (Gemeinde Kitzbühel), Ortsteil von Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Siehe auch:
 Badhaus